Petersdorf (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Petersdorf (bij Woldegk), een gemeente in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Petersdorf (Thüringen), een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Petersdorf II, een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Stiermarken
Piechowice (Duits: Petersdorf), een stad in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië
Pieszków (powiat Lwówecki) (Duits: Petersdorf) is een dorp in het Poolse woiwodschap Neder-Silezië, in het district Lwówecki.